In Vertretung steht für:

 In Vertretung (1913), deutscher Stummfilm von Hans Oberländer
 In Vertretung (1916), deutscher Stummfilm der Eiko-Film
 In Vertretung (1918), deutscher Stummfilm von Ernst Reicher

Siehe auch:
 i. V.